Stammtafel des Adelsgeschlechts Šubić

Dies ist die Stammtafel des kroatischen Adelsgeschlechts Šubić, der Fürsten von Bribir, das im Kroatisch-ungarischen Königreich machtvoll und einflussreich war, im Zeitraum von 1066 bis 1456.

Stammtafel

Siehe auch 
Liste der Bane von Kroatien
Stammtafel des Adelsgeschlechts Zrinski

Weblinks 
http://genealogy.euweb.cz/balkan/subich1.html Stammliste des Adelsgeschlechts Šubić mit der tschechisch-ungarischen Version der Namen
http://www.meridijani.com/?meridijan=magazines&id=77&brief=73 Stammtafel des Adelsgeschlechts Šubić und Zrinski in der Fachzeitschrift Meridijani

Stammtafel
Kroatisches Adelsgeschlecht
Kroatische Geschichte (11. Jahrhundert)
Kroatische Geschichte (12. Jahrhundert)